Miejscowości w USA:
 Montebello – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Montebello – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
Gminy w USA:
 Montebello (ang. Montebello Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Inne:
 Montebello – tytuł powieści Larsa Kjædegaarda
 Montebello – miasto w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 Montebello – rodzaj pająka z rodziny Liocranidae
 Monabello – wieżowiec w Houston
 Montebello – archipelag wysp u wybrzeży Australii